Fuga en sol menor puede hacer referencia a:

 Pequeña fuga en sol menor, BWV 578 (1703-1707), popularmente conocida como la Pequeña fuga, composición de Johann Sebastian Bach;
 Fuga en sol menor, BWV 1000 (1723), también obra de Bach;
 Fuga en sol menor, BWV 131a, obra atribuida a Bach.